Aratchinovo (en macédonien Арачиново, en albanais Haraçina) est un village du nord de la Macédoine du Nord, situé entre Skopje et Koumanovo. Il est le siège de la petite municipalité du même nom. Le village comptait 7315 habitants en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 6 677
 Macédoniens : 594
 Serbes : 10
 Bosniaques : 2
 Valaques : 1
 Autres : 31

Voir aussi

Liens internes 
 Aratchinovo

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité d'Aratchinovo

Références 

Village dans la commune d'Aračinovo